Гармиш-Партенкирхен () — район в Германии. Центр района — город Гармиш-Партенкирхен. Район входит в землю Бавария. Подчинён административному округу Верхняя Бавария. Занимает площадь 1012,28 км². Население — 26 170 чел. Плотность населения — 87 человек/км².
Официальный код района — 08821

Район подразделяется на 22 общины.

Города и общины

Ярмарочные общины 
 Гармиш-Партенкирхен (26 249)
 Миттенвальд (7 912)
 Мурнау-ам-Штаффельзе (12 086)

Общины 
 Бад-Байерзойен (1 194)
 Бад-Кольгруб (2 420)
 Валльгау (1 429)
 Заульгруб (1 687)
 Зехаузен-ам-Штаффельзе (2 338)
 Грайнау (3 672)
 Гросвайль (1 433)
 Крюн (1 986)
 Обераммергау (5 364)
 Оберау (3 108)
 Ольштадт (3 298)
 Ригзе (1 145)
 Унтераммергау (1 449)
 Уффинг-ам-Штаффельзе (3 023)
 Фархант (3 717)
 Швайген (625)
 Шпатценхаузен (788)
 Этталь (813)
 Эшенлоэ (1 633)

Объединения общин 
 Административное сообщество Заульгруб
 Административное сообщество Зехаузен-ам-Штаффельзе
 Административное сообщество Ольштадт
 Административное сообщество Унтераммергау

Население 
 района составляет  человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

См. также 
 Верхняя Бавария

Ссылки 

Районы Баварии